Malmö FF deltog säsongen 2003 i Fotbollsallsvenskan, Svenska cupen och Uefacupen.

Säsongen
Efter fjolårets andraplats fortsatte MFF att kriga i toppen. 2003 värvade man bland andra Louay Chanko, Tobias Grahn och Jon Inge Høiland, och slutade trea. 
I Svenska cupen tog man sig till åttondelsfinal, där man slogs ut av Djurgårdens IF med 0-4.
Tack vare andraplatsen i Allsvenskan 2002, fick man chansen att kvala in till Uefacupen 2003-04. Efter att enkelt ha avfärdat nordirländska Portadown FC mötte man portugisiska Sporting Lissabon, där man förlorade med totalt 0-3.

Matcher

Allsvenskan

Svenska Cupen

UEFA-Cupen

Kvalificering

Första Kvalomgången

Träningsmatcher

2003
Fotbollssäsongen 2003 efter lag
Fotboll i Sverige 2003